Natural de la ciudad y provincia españolas de Valladolid;

Por el Pinciano es el apodo con el que se conoce a:

Hernán Núñez de Toledo,  (1475 - 1553), latinista y helenista;
Alonso López,  (1547 - 1627), humanista.